Перевоз:
 Перевоз — название лодочной или паромной переправы через водную преграду (как правило, через реку), от которого возникло множество топонимов (преимущественно, ойконимов).
 Перевоз — перемещение каких-либо предметов с помощью транспортных средств.

Топонимы

Белоруссия 
 Перевоз — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Перевоз — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Перевоз — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Перевоз — деревня в Березинском районе Минской области.
 Перевоз — деревня в Докторовичском сельсовете Копыльского района Минской области.
 Перевоз — деревня в Слобода-Кучинском сельсовете Копыльского района Минской области.

Россия 
 Перевоз — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Перевоз — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.
 Перевоз — село в Новозыбковском районе Брянской области.
 Перевоз — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Перевоз — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Перевоз — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Перевоз — посёлок в Бодайбинском районе Иркутской области.
 Перевоз — посёлок при станции в Зиминском районе Иркутской области.
 Перевоз — село в Зиминском районе Иркутской области.
 Перевоз — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Перевоз — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Перевоз — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Перевоз — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Перевоз — город в Нижегородской области.
 Перевоз — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Перевоз — деревня в Островском районе Псковской области, Бережанская волость.
 Перевоз — деревня в Островском районе Псковской области, Горайская волость.
 Перевоз — село в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Перевоз — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Перевоз — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Перевоз — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Перевоз — село в Гадячском районе Полтавской области.

См. также 
 Турки-Перевоз